Zukofsky peut désigner :
le poète américain de l'objectivisme, Louis Zukofsky (1904-1978) ;
le violoniste américain, fils du précédent, Paul Zukofsky (1943-2017).